Stromsburg puede hacer referencia a:

Stromsburg, localidad del Estado de Nebraska;
Distrito electoral de East Stromsburg, distrito electoral del Estado de Nebraska; o
Distrito electoral de West Stromsburg, distrito electoral del Estado de Nebraska.